Проспе́кт Кра́сных Команди́ров:
 Проспект Красных Командиров — проспект в Зеленогорске (Санкт-Петербург)
 Проспект Красных Командиров — проспект в Красном Селе (Санкт-Петербург)
 Проспект Красных Командиров — проспект в Сестрорецке (Санкт-Петербург)
 Проспект Красных Командиров — прежнее название Измайловского проспекта в Санкт-Петербурге